«Кунг-фу панда» — американский мультфильм 2008 года.

«Кунг-фу панда» также может означать:

 Кунг-фу панда — медиафраншиза.
 Кунг-фу панда 2
 Кунг-фу панда 3
 Кунг-фу панда 4
 Kung Fu Panda — видеоигра.
 Kung Fu Panda 2 — видеоигра.

См. также 
Пабло Сандоваль — венесуэльский бейсболист под псевдонимом «Кунг-фу панда».